CBT son las siglas de:

 computer-based training, la enseñanza mediada por computadora;
 computer-based testing,  la evaluación mediada por computadora;
 Cognitive Behavioral Therapy, nombre en inglés de la Terapia Cognitivo-Conductual;
 Confederação Brasileira de Tênis;
 Complete binary tree, una forma de árbol binario;
La práctica sadomasoquista de la estimulación dolorosa de los genitales masculinos;
 Cock and ball torture, banda alemana de pornogrid.